Vento Motorcycles U.S.A es una compañía de motocicletas fundada en el año 1996 en San Diego, California con presencia en Estados Unidos, México y Centroamérica ensambladas Estados Unidos de Norteamérica industria del motociclismo por sus diseños vanguardistas y de calidad a los precios más accesibles del mercado nacional. 

Dentro de su gama de producción, figuran motocicletas de tipo cafe racer, deportivas, naked, cruiser (choppers), doble propósito, urbanas, scooters, motos de trabajo y cuatrimotos.

Historia 
Vento significa “Viento” en italiano, que representa libertad, frescura y emoción, sentimientos altamente ligados con el motociclismo que identifican a la marca.

En el año 2002 Vento inicialmente diseñaba y comercializaba motonetas, cuatrimotos y motos estilo cruiser de baja cilindrada con propósitos principalmente recreativos. Sin embargo, el gran atractivo, equipamiento y calidad de sus productos impulsó un crecimiento exponencial de ventas en diversos países latinoamericanos y de Europa del Este.

En el año 2004, México se convirtió en el mercado más grande para Vento y comenzó a incursionar en productos para transporte cotidiano y utilitarios, fáciles de adquirir y mantener, con consumos muy reducidos de combustible y altamente atractivos. El enfoque ya no fue simplemente recreativo sino de vehículos que proporcionan soluciones de movilidad urbanas a las grandes metrópolis.

Primera Cafe Racer 
En el 2016, Vento fue pionero y precursor del segmento Cafe Racer en México con el icónico modelo “Lucky 7” con un motor de 400cc. Posteriormente, en 2017 introdujo el exitoso modelo “Rocketman” con un motor de 250cc que se ha convertido en un icono del motociclismo de baja cilindrada en México, reclutando a una nueva generación de motociclistas jóvenes y de ambos géneros, gracias a su estilo vintage y minimalista. 

Su reducido peso y su facilidad de manejo, también ha disparado una subcultura de modificadores y ”tunners”, así como la creación de moto clubes fieles a la marca y a este icónico modelo.

El ADN de Vento siempre ha estado fuertemente ligado con la innovación, el diseño y la calidad. Estos tres elementos van de la mano en cada producto de la marca y le ha ganado un reconocimiento en la industria, consumidores y apasionados del motociclismo.

Ensambladora y Diseño 
Hoy en día, Vento cuenta con una planta de 37,000 metros cuadrados en México con una capacidad de producción de 450,000 motocicletas anualmente. También cuenta con un equipo internacional de diseñadores e ingenieros ubicados en México, Estados Unidos y Asia.

Tecnología Bi2 Type 
La Tecnología Bi2Type es una metodología que analiza y mejora cada componente clave en el motor tales como baleros, juntas, anillos y partes eléctricas que impactan directamente en el desempeño y duración a largo plazo, presente en cada producto de la marca Vento. Es parte de una filosofía que busca siempre superar estándares preestablecidos. El modelaje de la marca abarca diversos segmentos como Motonetas, Cuatrimotos (ATV), Enduro, Adventure, Cafe Racer, Scrambler, Cruiser, Utilitarias y Naked Sport.

Motor y Suspensión 
Manejan un motor carburado de 4 tiempos de combustión interna alternativa que precisa 4 carreras en el pistón.

Armado y Estructura 
Las motos Vento son armadas con componentes de la más alta calidad. Tienen por socios a marcas japonesas y estadounidenses como: NGK, YUASA, GATES, DU PONT Y NTN. 

Entre sus tipos de suspensión destacan la monoshock, de doble amortiguador, de horquilla hidráulica y de horquilla hidráulica invertida.

Modelos 

Todos los modelos creados por la empresa son sometidos a un estricto control de calidad antes de salir al mercado. Se trata del proceso con tecnología Bi2 Type, que consiste en garantizar el óptimo funcionamiento de cada uno de los componentes clave mediante su análisis. Esto con el fin de que todos sus productos sean confiables, duraderos y con excelente rendimiento.
 
Dentro de la página oficial de Vento: www.vento.com, podremos encontrar las siguientes categorías:
 
Scooters
 
Ofrecen un traslado fácil y ligero. Son cómodas y normalmente de transmisión automática. 
 
Atom 150 | Phantom 150 ZX | Terra 150 RZ | Streetrod 150 | Hotrod 150 | Ruda 150 F2 | Axus 150 
 
City / Urbanas

Wind 125 | Ryder 150 3.0 | Lithium 150 4.0 | Urban 200 | Rapid 125 | Zero 7  
 
Rebels / Cafe Racer / Cruiser (Chopper)

De estilo clásico y con mucha personalidad, estas son las motos con la actitud más despreocupada de la familia Vento. Como todas, poseen un gran rendimiento y son ideales para recorridos largos.
 
Thriller 200 | Rocketman Racing 250 | Rocketman Sport 250 | Thunderstar 250 XL | Lucky 7 400 | Screamer 250 | Rocketman Carrera 250
 
Urban Sports / Neosports Cafe / Naked

Son la gama deportiva de la familia. Ofrecen motos de mediano cilindraje con atractivos diseños cargados de dinamismo. Son perfectas para sacar tu lado intrépido.
 
Cyclone 150 | Cyclone 200 | Tornado 250 | Nitrox 200 RZ | Nitrox 250 T2 | V-Racer 250 | Hyper 280 | Storm 250 | Falkon 200 | Falkon 250 

Motos de Trabajo

Son el segmento con el rendimiento más ambicioso de Vento. Por su excepcional desempeño suelen ser usadas para trabajos de reparto al tiempo que ofrecen estilo, eficiencia y rapidez. 
 
Xpress 150 | Workman 125 | Workman 150 | Workman 250 | Eclipse 150

Doble Propósito

Estas motocicletas cuentan con suspensiones alargadas y llantas aptas para cualquier tipo de terreno. Son una gran opción para viajes on y off road.
 
Crossmax 150 | Crossmax 200 | Crossmax 250 | Crossmax 250 PRO

Adventure / ADV Bikes

GT 250

Cuatrimotos / Quads

Este segmento de motocicletas es perfecto para liberar tu alma exploradora en 4 ruedas. Se desplazan con facilidad sobre cualquier tipo de terreno.

Reptile Trek | Gladiator Reptile 200

Distribución 
Vento Motorcycles U.S.A comercializa sus productos por medio de una red de distribución propia, agencias y talleres de terceros. Todos los modelos se encuentran disponibles para el público en su Showroom de Constituyentes..  

Además, cuenta con más de 2,100 puntos de venta en la República Mexicana y tiene presencia en pisos de venta como Tiendas Coppel, Sears y Costco en México. Todos pueden ser ubicados en www.vento.com

Agencias 
Existen 28 Agencias de Vento Oficiales: 

Vento Constituyentes, ubicada en Constituyentes 1000, Col. Lomas Altas, en la Alcaldía Miguel Hidalgo, CDMX. 

Vento San Ángel, ubicada en Dr. Elguero 16 en la Alcaldía Álvaro Obregón, CDMX.

Vento Condesa, ubicada en Av. Insurgentes Sur 393, Col. Hipódromo, en la Alcaldía Cuauhtémoc, CDMX.

Vento Rojo Gómez, ubicada en Av. Rojo Gómez 597 Col. Alfonso Ortiz Tirado, en la Alcaldía Iztapalapa, CDMX.

Vento Insurgentes, ubicada en Av. Insurgentes Centro 132 Col. Tabacalera, en la Alcaldía Cuauhtémoc, CDMX.

Vento Tlalnepantla, ubicada en Av. Gustavo Baz Prada 250 B, Col. Miguel Hidalgo, en el Municipio Tlalnepantla, Estado de México.

Vento Ecatepec, ubicada en Av. Carlos Hank González 205, Col. Valle de Aragón 3.ª Sección, en el Municipio Ecatepec de Morelos, Estado de México.

Vento Nezahualcóyotl, ubicada en Av. Adolfo López Mateos 673, Col. Benito Juárez, en el Municipio Nezahualcóyotl, Estado de México.

Vento Chimalhuacán, ubicada en Av. Peñón 325, Lote 15, Col. Barrio Tejedores, en el Municipio Chimalhuacán, Estado de México.

Vento Nicolás Romero, ubicada en Primera de Mayo 108, Col. Hidalgo, en el Municipio Nicolás Romero, Estado de México.

Vento Atizapán, ubicada en 5 de Mayo 2 A, Col. Atizapán Centro, en el Municipio Atizapán de Zaragoza, Estado de México.

Vento Cuautitlán, ubicada en Privada Niños Héroes 2, Col. Santa Ana Tlaltepan, en el Municipio Cuautitlán, Estado de México.

Vento Metepec, ubicada en Manuel J. Clouthier 1101 y 1101 A Planta Baja, Col. Pilares, en el Municipio Metepec, Estado de México.

Vento La Villa, ubicada en Calzada de Guadalupe 145, Local E, Col Valle Gómez, en la Alcaldía Cuauhtémoc, CDMX.

Vento Tláhuac, ubicada en Av. Tláhuac 4764, en la Alcaldía Iztapalapa, CDMX.

Vento Tierra Blanca, ubicada en Pedro García 903, en el Municipio Tierra Blanca, Veracruz.

Vento Veracruz Puerto, ubicada en Av. Ignacio Allende 1789, Col. Zona Centro, en el Municipio Veracruz, Veracruz.

Vento Cuautla, ubicada en Av. Reforma 1640, Col. Miguel Hidalgo, en el Municipio Cuernavaca, Morelos.

Vento Cuernavaca, ubicada en Av. Plan de Ayala 910, Col. Lomas del Mirador, en el Municipio Cuernavaca, Morelos.

Vento Cosmopol, ubicada en Av. José López Portillo 1, Col. Bosques del Valle, en el Municipio San Francisco Coacalco, Estado de México.

Vento Tulpetlac, ubicada en Carretera Federal Pachuca-México 176, Col La Mora, Santa María Tulpetlac, en el Municipio Ecatepec de Morelos, Estado de México.

Vento Vallejo, ubicada en Calzada Vallejo 1577, Col. Ampliación Progreso Nacional, en la Alcaldía Gustavo A. Madero, CDMX.

Vento Valle de Chalco, ubicada en Cuauhtémoc S/N Esquina Norte 20, Col. Concepción, en el Municipio Valle de Chalco Solidaridad, Estado de México.

Vento Acatitla, ubicada en Calzada Ignacio Zaragoza 2929, Col. Santa Martha Acatitla, en la Alcaldía Iztapalapa, CDMX.

Vento Texcoco, ubicada en Av. Juárez Sur Texcoco 369, Col. San Lorenzo, en el Municipio Texcoco, Estado de México.

Vento Chalco, ubicada en Enseñanza Técnica 5, Col. Centro, en el Municipio de Chalco, Estado de México.

Vento Tecámac, ubicada en Carretera Federal Pachuca-México Km 38.5, Col. Centro, en el Municipio Tecámac de Felipe Villanueva, Estado de México.

Vento Zumpango, ubicada en Federico Gómez 32, Col. Santiago 2.ª Sección, en el Municipio Zumpango de Ocampo, Estado de México.

Además de planes para próximas aperturas en 2022.

Moto Clubs 
Gracias a la lealtad que la marca ha construido durante años a través de sus icónicos modelos y diseños de vanguardia, sus seguidores le han dado vida a motoclubes que han incrementado el sentido de pertenencia de manera considerable.  

Dentro de los más destacados, encontramos al Club Vento Motorcycles 250cc MX fundado en 2016, que incluye principalmente modelos como Nitrox, Rocketman, Thunderstar y Tornado. En 2020 el Motos Vento Club, Motoclub V-Racer y el Club Vento GT-250. Con un poco más de tiempo encima, están los motoclubes Pasión Rocketman México y Rocketman Club México, siendo cada vez más los apasionados moteros que se unen a lo que la marca llama “Familia Motos Vento”. S.o.s. rockets

Enlaces externos 

 Vento Motorcycles U.S.A - Sitio Web Global
Facebook: Vento Motorcycles U.S.A @ventomotor
Instagram: Vento Motorcycles U.S.A @ventomotos
YouTube: Vento Motorcycles U.S.A
Twitter: Vento Motorcycles U.S.A. @motosvento
TikTok: Vento Motorcycles U.S.A. @motosvento

Fabricantes de motocicletas de Estados Unidos